Građanska akcija ime je za aktivističku udrugu građana čiji cilj je promicanje aktivizma i anarhizma u Hrvatskoj kroz organiziranje prosvjeda: protiv korupcije, borbe za transparetnost države, državnih institucija, prosvjeda protiv desničarskih političara i stranaka, prosvjeda protiv krupnog kapitalizma u Hrvatskoj, do promicanja svjetovnosti.

Registracija

Udruga građana Građanska akcija:

 Adresa: Zagreb
 Godina osnivanja: 2011/12 - nakon završetka Velikog prosvjeda za rušenje Vlade J. Kosor
 Registracijski broj: - 
 Predsjednik

Djelovanje 
 Prosvjed protiv koncerta Marka Perkovića Thompsona u Poreču u kolovozu 2013. godine.
 Podrška uvođenju ćirilice u Vukovaru.
 Prijepori u svezi Facebook stranica Građanske akcije gdje se navodilo na neprimjereno korištenje hrvatske zastave i himne (brisanje stražnice) te priželjkivanje smrti vješanjem ministra Ranka Ostojića.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Građanske akcije
 Facebook stranice Građanske akcije

Hrvatske udruge